Vesicle of vesikel kan de volgende betekenissen hebben:
In de dermatologie: een holte in de huid gevuld met vocht, zie vesikel;
In de biologie: een blaasje in een cel, zie vesikel (cel);
In de geologie: een bel in een vulkanisch gesteente, zie vesicle (gesteente).